Příjmení Byrtus nosí více významných osobností:

 Jan Byrtus (1935–1992) – český fotograf
 Josef Byrtus (* 1964) – český dopravní inženýr, teolog, zaměřený na judaistiku a kronikář v obci Písek
 Oldřich Byrtus (* 1994) – český fotbalový obránce

Externí odkazy